Нéйвинская улица — название улиц в различных населённых пунктах России, производное от наименования реки Нейвы.
 Нейвинская улица — улица в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.
 Нейвинская улица — улица в посёлке Нейво-Рудянка Свердловской области.

 В Перми:
 Нейвинская улица;
 1-ая Нейвинская улица;
 2-ая Нейвинская улица;
 3-я Нейвинская улица;
 4-ая Нейвинская улица.
 Нейвинская улица — улица в селе Тарасково Свердловской области.

См. также 
 Невьянская улица
 Невьянский переулок
 Нейвинский
 Нейвинский переулок

Примечания